Подлуки — название населённых пунктов:

 Подлуки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области Белоруссии.
 Подлуки — село в Великобагачанском районе Полтавской области Украины.